Kondor Lajos (1926–2006) grafikus
 Kondor Lajos (1928–2009) verbita szerzetes